Höllwiesengraben ist ein Gewässername:

 Höllwiesengraben (Biddersbach), rechter Zufluss des Biddersbachs bei Langenzell, Gemeinde Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Höllwiesengraben (Vögelesgraben), linker Zufluss des Vögelesgrabens (zur Wurzacher Ach) nahe Unterschwanden, Stadtteil Gospoldshofen,  Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Höllwiesengraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz vor Reichenbach, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern